Янсен — нидерландская, немецкая и эстонская фамилия.

Известные носители:
 Янсен, Ян (1890—1943) — нидерландский левый политический деятель, член Исполкома Коминтерна.
 Янсен, Ян (род. 1945) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Янсон

Примечания